(569) Миса (, ) — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу C и возглавляет одноимённое семейство. Он был открыт 27 июля 1905 года австрийским астрономом Иоганном Пализой в Венской обсерватории и назван в честь древнегреческой богини   (божества орфизма), супруги Диониса.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Иоганном Пализой
Названия астероидов из древнегреческой мифологии